Black Rock Mountain kan syfta på följande:
 Black Rock Mountain, Alberta, ett berg i Kanada
 Black Rock Mountain, Irland, ett berg i Irland